Råsasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Råsasjön (Agunnaryds socken, Småland), sjö i Ljungby kommun, 
Råsasjön (Tingsås socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (9,64 ha)
Råsasjön, Östergötland, sjö i Ydre kommun,  (19,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn